Enrico Caviglia (1862-1945), général italien ;
 Giovanni Battista Caviglia (1770-1845), capitaine et égyptologue italien ;
 Orestes Caviglia (1893-1971), acteur et régisseur argentin.

Patronyme italien